Con il termine Ferrierite ci si riferisce a tre specie di minerali:

Ferrierite-K
Ferrierite-Mg
Ferrierite-Na